Kąt – wyraz oznaczający jedno z wielu pojęć geometrycznych:
 kąty płaskie, często rozumiane jako kąty skierowane (oraz ich miary):
 kąt prosty
 kąt wewnętrzny i kąt zewnętrzny
 kąty: dopełniające, przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające
 kąty związane z okręgiem: środkowy i wpisany
 kąt między dwiema prostymi, kąt między prostą i płaszczyzną, kąt między dwoma płaszczyznami (tzw. „kąt liniowy”)
 złoty kąt
 kąty przestrzenne:
 kąt bryłowy
 kąt dwuścienny
 kąt trójścienny
 kąt wielościenny
 kąty Eulera

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 39
 Kąt – część miasta Przemyśl
 Kąt – część wsi Misie w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Kąt – część wsi Bokinka Królewska w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Kąt – część wsi Ruda w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Kąt – część wsi Dyniska w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Kąt – część wsi Trząs w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki
 Kąt – część wsi Motyl w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Kąt – część wsi Skrzynno w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Kąt – część wsi Nieprześnia w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Kąt – część wsi Świniary w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia 
 Kąt – część wsi Jadowniki w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko
 Kąt – część wsi Podlipie w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław 
 Kąt – część wsi Łapsze Wyżne w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne
 Kąt – część wsi Tylmanowa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Kąt – część wsi Gorenice w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Kąt – część wsi Zasole w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Brzeszcze 
 Kąt – część wsi Przytkowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Kąt – część wsi Wola Zabierzowska w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Kąt – część wsi Przetycz Włościańska w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Kąt – część wsi Stare Suski w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Kąt – przysiółek wsi Bierawa w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa
 Kąt – część wsi Masów w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Łubniany
 Kąt – część wsi Nagoszyn w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków
 Kąt – część wsi Bobrówka w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Kąt – część wsi Wietlin w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki 
 Kąt – część wsi Baligród w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Baligród
 Kąt – część wsi Średnia Wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko
 Kąt – część wsi Nienadowa w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko 
 Kąt – część wsi Medyka w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Medyka
 Kąt – część wsi Urzejowice w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Przeworsk 
 Kąt – część wsi Blizna w woj. podkarpackim], w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ostrów
 Kąt – część wsi Nawsie w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Kąt – część wsi Prusiek w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Kąt – część wsi Kępie Zaleszańskie w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Kąt – przysiółek wsi Grębów woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Kąt – część wsi Dobry Las w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Kąt – część wsi Sędziejowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Kąt – część wsi Zamkowa Wola w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów
 Kąt – część wsi Stawiany w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

Inne 
 Kąt – wieś na Ukrainie w rejonie husiatyńskim